Dezoksikortizol se može odnositi na:
 11-Dezoksikortizol
 17-Dezoksikortizol

Прегнани